

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Июль — Царство Мана подчиняется Мидии. Мидийцы проникают в собственно Ассирию. Киаксар переправляется через Тигр. Падение Ашшура. Женитьба Навуходоносора, сына Набопаласара, на Амитиде, дочери Киаксара.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 В 5 луне, в день жэнь-у умер князь Чэнь Гун-гун (Шо), ему наследовал сын Пин-го (Лин-гун, эра правления 613—599).
 В 5 луне умер чжуский князь (цзы) Кюй-чу.
 С 1 до 7 луны в Лу не было дождя. В 7 луне в Лу разрушилось здание главного храма.
 Зимой луский князь отправился в Цзинь. Князья Вэй и Лу встретились в Та.
 Зимой ди вторглись в Вэй.
 В 12 луне, в день цзи-чоу князья Лу и Цзинь заключили договор. Когда луский князь возвращался, он встретился с чжэнским князем в Фэй (местность в Чжэн).
 При посредничестве Лу заключён союз Чжэн с Цзинь.
 Умер царь Чу Му-ван, ему наследовал сын Люй (Чжуан-ван, эра правления 613—591) (в гл.35, 36 и 38 это отмечено под 613 г.).
 Суй Хуэй жил в Цинь, и цзиньцы опасались его. Шесть высших цзиньских сановников послали туда вэйского Шоу-юя, который обманно вошёл в сговор с Суй Хуэем и схватил его в Вэй, вернув в Цзинь.

См. также

Примечания